Постоя́нная Глейшера — Кинкелина () в математике — это вещественное число, обозначаемое A, которое связано с K-функцией и G-функцией Барнса, а также может быть выражено через значение производной дзета-функции Римана ,

 .

Эта постоянная возникает в различных суммах и интегралах — в особенности в тех, где присутствует гамма-функция или дзета-функция Римана.

Численное значение постоянной Глейшера — Кинкелина выражается бесконечной десятичной дробью:

A = 1,282 427 129 100 622 636 875 342 568 869 791 727 767 688 927 … ()

Она была названа в честь английского математика Джеймса Уитбреда Ли Глейшера (James Whitbread Lee Glaisher, 1848—1928) и швейцарского математика Германа Кинкелина (Hermann Kinkelin, 1832—1913), которые рассматривали её в своих работах.

Представления через K-функцию и G-функцию Барнса 
Для целых положительных значений аргумента K-функция может быть представлена как

 

Она связана с G-функцией Барнса, которая для целых положительных значений аргумента может быть представлена как 

 

где  — гамма-функция, .

Постоянная Глейшера — Кинкелина A может быть определена как предел

или, соответственно,

.

Также известно, что

.

Связь с дзета-функцией Римана 
Постоянная Глейшера — Кинкелина A связана с производной дзета-функции Римана при некоторых целых значениях аргумента, в частности,

где  — постоянная Эйлера—Маскерони.

Некоторые интегралы и суммы 
Постоянная Глейшера — Кинкелина появляется в некоторых определённых интегралах и бесконечных суммах,

,

,

.

Также эта постоянная может быть представлена в виде суммы, которая следует из представления для дзета-функции Римана, полученного Гельмутом Хассе,

,

где  — биномиальный коэффициент.

Примечания

Ссылки 
 
 

Глейшер
Теория чисел
Числа с собственными именами